Marisotoma är ett släkte av urinsekter. Marisotoma ingår i familjen Isotomidae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Hoppstjärtar
Marisotoma